Dubourg ou du Bourg est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre Dubourg (1821-1891), peintre français ;
 Allain Bougrain-Dubourg (1948-), journaliste ;
 Auguste-René-Marie Dubourg (1842-1921), cardinal français ;
 Anne du Bourg (1521-1559), homme de loi français ;
 Antoine du Bourg (c. 1490-1538), chancelier de France ;
 François du Bourg (c.1515-1575) évêque de Rieux ;
 Jean-Baptiste du Bourg (?-1602) évêque de Rieux ;
 Bernard Dubourg (1945-1992), écrivain français ;
 Emmanuel Dubourg (1958-), homme politique québécois ;
 Guillaume-Valentin Dubourg (1766-1833), prêtre sulpicien et évêque ;
 Gwilherm Dubourg (1928-1988), abbé ;
 Hugues Frédéric Robert Dubourg (1780-1851), officier français ;
 Jacques Barbeu du Bourg (1709-1799), botaniste français ;
 Jacques Dubourg (1897-1981), marchand d'art français ; 
 Matthew Dubourg (1707-1767), violoniste et compositeur irlandais ;
 Maurice-Louis Dubourg (1878-1954), évêque ;
 Patrice Bougrain-Dubourg (1920-2010), homme politique et homme d'affaires français ;
 Philippe Dubourg (1938-2021), homme politique français ;
 Robert Dubourg (1908-1979), peintre français ;
 Sophie Dubourg (1972-), première femme directrice technique nationale à la Fédération française d'équitation ;
 Victor Dubourg (1715-1746), écrivain français ;
 Victoria Dubourg (1840-1926), peintre français.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français